Heinrich von Littrow – cartografo e scrittore austriaco
 Joseph Johann von Littrow – astronomo austriaco
 Karl Ludwig von Littrow – astronomo austriaco

Pagine correlate 
 Littrow